Andronic se poate referi la:

Andronic (apostol)
Andronic Ducas, al doilea fiu al împăratului Constantin al X-lea Ducas și al Evdochiei Makrembolitissa
Andronic al II-lea Paleologul
Andronic al III-lea Paleologul (Cel Tânăr) (1297–1341), împărat bizantin, fiul lui Mihail al IX-lea Paleologul.
Andronic al IV-lea Paleologul
Andronic I Comnen sau Andronicus I Comnenus (cca.1118–1185), împărat bizantin (1183 – 1185)
Andronic Paleologul, despot de Salonic (cca. 1400 – 1429), prinț bizantin, ultimul guvernator al cetății Salonic cu titlul de despot (despotēs), între 1408 și 1423

Dan Andronic (n. 1970), jurnalist și consultant politic român, director general la cotidianul Evenimentul Zilei
David Andronic (n. 1995), fotbalist din Republica Moldova
Dorian Andronic, fotbalist român
Gheorghe Andronic, fotbalist din Republica Moldova, fratele lui Oleg Andronic
Igor Andronic, fotbalist din Republica Moldova
Lucreția Andronic (n. 1925), poetă română, membră a Uniunii Scriitorilor din România
Octavian Andronic (n. 1946), jurnalist și caricaturist român
Oleg Andronic, fotbalist din Republica Moldova, fratele lui Gheorghe Andronic
Nicolae Andronic, politician din Republica Moldova
Valeriu Andronic, fotbalist din Republica Moldova

Râul Andronic, un curs de apă, afluent al râului Bistrița Aurie
 

Nume de familie românești